Панонска Хрватска (кнежевина), хрватски историографски назив за Посавску кнежевину (9. век)
 Панонски дијелови данашње Хрватске, односно: Загорје, Славонија и Барања

Види још 
 Хрватска (вишезначна одредница)
 Панонија (вишезначна одредница)
 Панонска Србија (вишезначна одредница)